Field,  en anglais, peut faire référence à :

Patronyme

Field 

 Ayda Field (1979-), actrice américaine,
 Chelsea Field (1957-), actrice américaine,
 Courtney Field (1997-), coureuse cycliste australienne,
 Cyrus Field (1819-1892), homme d'affaires et financier américain, 
 Edward Field (1924-), poète américain ;  
 Erica Field (1974-), économiste américaine ;
 Hartry Field (1946-), philosophe travaillant à l'université de New York,
 
 Ian Field (1986-), coureur cycliste anglais.
 
 John Field (1782-1837), compositeur de musique classique irlandais,
  (1786-1863), ingénieur civil britannique,
 Kallista Field (1978-), cavalière néo-zélandaise,
 Kate Field (1838-1896), journaliste, conférencière et actrice américaine,
 Margaret Field (ou Maggie Mahoney, 1922-2011), actrice américaine,
 Marshall Field (1834-1906), chef d'entreprise américain,
 Marshall Field III (1893-1956) , banquier américain,
 Michel Field (1954-), journaliste, écrivain et animateur de radio et de télévision français, 
 Noel Field (1904-1970), espion soviétique,
 Rachel Field (1894-1942), romancière et poétesse américaine,
 Rebecca Field, actrice américaine,
 Robert Nettleton Field (1899-1987), peintre et sculpteur néo-zélandais, 
 Rylee Field (1994-), coureur cycliste néo-zélandais,
 Sam Field (1998-), footballeur anglais,
 Sylvia Field (1901-1998), actrice américaine,
 Todd Field (1964-), réalisateur américain.

Fielde 

 Adele Marion Fielde (1839-1916),  militante sociale, une missionnaire baptiste américaine.

Toponymie 

 Field, une localité située dans le Parc national de Yoho en Colombie-Britannique au Canada, où se situe les Schistes de Burgess, un  gisement de fossile du Cambrien,
 Fields, une localité dans l'Indiana aux États-Unis,
 Fields, un quartier de Minneapolis dans le Minnesota aux États-Unis,

Titres 

 Field, une sculpture d'Anthony Gormley,
 Field and Stream, un magazine américain sur la chasse et la pêche.

Autres 
 Fields (grand magasin), une chaîne de grand magasins de discount active dans les provinces canadiennes de l'Alberta et de la Colombie Britannique,
 Field's, un centre commercial au Danemark,
 Field Records, un label de musique,
 Fields (groupe), un groupe de rock alternatif,
 Médaille Fields, prix en mathématique

Voir aussi 
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 , champ en allemand,

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais